EDWH steht für:
 Bahnhof Dortmund Signal-Iduna-Park (DS100-Code)
 Flugplatz Oldenburg-Hatten (ICAO-Code)

Abkürzung